Reaktionstyp steht für:
 eine chemische Elementarreaktion
 den Charakter eines Menschen, siehe Typenlehre